Ozy steht für:
 namensgebende Figur in Ozy and Millie, Comicstrip von D. C. Simpson

Ozy ist der Bühnen-Nachname folgender Personen:
 Alice Ozy (bürgerlich Julie Justine Pilloy; 1820–1893), französische Schauspielerin und Courtisane
 Mireille Ozy (bürgerlich Mireille Élise Lieutaud; 1927–1986), französische Schauspielerin